Евге́ний Анто́нов:

 Антонов, Евгений Андреевич (род. 1946) — скульптор, народный художник РФ (2010).
 Антонов, Евгений Валерьевич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Антонов, Евгений Иванович (род. 1939) — советский регбист и регбийный тренер, заслуженный тренер РСФСР.
 Антонов, Евгений Митрофанович (1929—2010) — советский военачальник, генерал-майор.
 Антонов, Евгений Николаевич (1925—2012) — советский художник-график.